Deux arrondissements français portent le nom d'arrondissement de Saint-Denis :
arrondissement de Saint-Denis, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
arrondissement de Saint-Denis, situé dans le département d'outre-mer de La Réunion.